La saison 1988-1989 est la  saison du championnat de Suisse de hockey sur glace. La LNA voit la consécration du HC Lugano en tant que champion de la saison régulière. À l'issue des play-off, le CP Berne remporte le titre

Ligue nationale A

Meilleurs pointeurs

Play-off

Poule de promotion/relégation LNA/LNB

Ligue nationale B

Saison régulière

Poule de maintien en LNB 
Les équipes partent avec la moitié des points de la saison régulière.



Voir aussi

Notes et références 

1988
Sport en Suisse en 1988
Championnat Suisse Hockey sur glace
Suisse
Suisse